

Geografia

Austria 
 Neusiedl am See – powiat w kraju związkowym Burgenland
 Neusiedl am See – miasto w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See
 Neusiedl an der Zaya – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w pwoiecie Gänserndorf

Zobacz też 
 Klein-Neusiedl